Arquidam I, rei d'Esparta el dotzè de la línia dels europòntides.
 Arquidam II, rei d'Esparta entre el 469 aC i 427 aC.
 Arquidam III, rei d'Esparta, el 20è dels europòntides.
 Arquidam IV rei d'Esparta, el 23è dels europòntides, entre el 296 aC i el 294 aC.
 Arquidam V, rei d'Esparta, el 27è dels europòntides, fill d'Eudàmides II i germà d'Agis IV.
 Arquidam (metge)
 Arquidam o Arquedam d'Etòlia, militar de la Lliga Etòlia